Качкашу́р — деревня в Глазовском районе Удмуртии, административный центр Качкашурского сельского поселения.

География 
Деревня расположена на правом берегу реки Сепыч в 6 км к юго-востоку от центра города Глазова, на высоте 157 м над уровнем моря.

У северной окраины деревни проходит ж.-д. линия Киров — Балезино, имеется остановочный пункт 1169 км вблизи деревни. У южной окраины деревни проходит автодорога Киров — Игра.

Улицы: Заречная, Комсомольская, Луговая, Мира, Молодёжная, Новая, Полевая, Советская, Т. Барамзиной, Тополиная, Учительская, Центральная.

Население 

Численность постоянного населения деревни составляет 927 человек (2011). В деревне есть средняя школа и фельдшерско-акушерский пункт.

Примечания 

Населённые пункты Глазовского района